Kimani ist
 ein Fluss im Distrikt Makete in Tansania

Kimani ist der  Familienname folgender Personen:
 Joseph Kimani, kenianischer Langstreckenläufer
 Kevin Kimani (* 1989), kenianischer Fußballspieler
 Lucia Kimani (* 1980), bosnische Langstreckenläuferin